Questa voce raccoglie un approfondimento sui gironi D ed E dell'edizione 2020-2021 della Serie B.

Girone D

Squadre partecipanti 

Sottogirone D1

Sottogirone D2

 II

Regular season

Sottogirone D1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone D2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Girone E

Squadre partecipanti 

Sottogirone E1

 II

Sottogirone E2

 II

Regular season

Sottogirone E1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone E2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2021
 2020-2021